El término lorica puede referirse a:

Animales
 Lorica, un género animal.
 Litoria lorica, una especie de anfibio.

Localidades:
 Santa Cruz de Lorica, municipio de Colombia.
 Loriga, pueblo en Portugal.

Lorica es una armadura de la Antigua Roma. Tipos de armaduras:
Lorica hamata, en forma de cota de malla.
Lorica manica
Lorica musculata
Lorica plumata
Lorica squamata, con piezas en formas de escamas.
Lorica segmentata 

 Lorica, uno de los cráteres de Marte.